Булочкин — русская фамилия и топоним:

 Булочкин, Георгий Иванович — известный советский лыжник (ЦДКА).
 Булочкин, Сергей Александрович — российский юрист и предприниматель, старшина Московской купеческой управы.

Топоним 
 Булочкин (Зерноградский район) — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.